EDS je lahko kratica za:
 enotna davčna stopnja
 elektrodistributerji Slovenije
 podjetje Electronic Data Systems
 elektronska zapora diferenciala
 energijski disperzijski analizator žarkov X (EDS analizator)

Glej tudi 

Kratice